Cardito – comune della città metropolitana di Napoli
Cardito – uno dei tre agglomerati storici di Pescina, in provincia dell'Aquila
Cardito – una delle tre frazioni di Vallerotonda, in provincia di Frosinone